Boock steht für:
 Boock (Altmark), Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Höhe im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Boock (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Boock ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Boock (* 1948), deutsche Bibliothekarin und Liedforscherin
 Christine Boock, deutsche Filmeditorin
 Friedrich Christian Boock (1767–1829), dänischer Jurist und Gutsbesitzer
 Georg Boock (1891–1961), deutscher Verwaltungsbeamter, Kommunalpolitiker (SPD/USPD/KPD/SED) und Oberbürgermeister von Erfurt
 Heinz Boock (1929–2018), deutscher Fußballtrainer
 Miguel Boock (* 1992), deutscher American-Football-Spieler
 Peter-Jürgen Boock (* 1951), ehemaliges Mitglied der terroristischen Roten Armee Fraktion und Buchautor

Siehe auch:
 Boog
 Book
 Bok